I martiri d'Italia – film diretto da Domenico Gaido (1927)
I martiri d'Italia – film diretto da Silvio Laurenti Rosa (1927)